Rheinberg steht für:

 Rheinberg, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Burg Rheinberg in Lorch, Hessen
 Rheinbergbeleuchtung, eine lichtmikroskopische Beleuchtung, die auf den Londoner Julius Rheinberg (1896) zurückgeht

Personen:

 Moni van Rheinberg (1952–2006), deutsche bildende Künstlerin

Siehe auch:
 Schloss Rheinberg
 Rainberg
 Reinberg
 Rheinsberg (Begriffsklärung)
 Rheinberger
 Rheinburg
 Reineberg 
 Reineberge